«Пиккарди́йская те́рция» () — украинская а-капельная группа, секстет.

История 
Группа создана в 1992 году во Львове. Первоначально группа представляла собой двенадцатиголосный смешанный хор студентов Львовского Государственного музыкального училища имени С. Людкевича. После определённого отбора репетициями и вокальными экспериментами группа переформатировалась в квартет — Владимир Якимец, Ярослав Нудык, Андрей Капраль и Богдан Богач. Со временем к квартету присоединились ещё два музыканта — Андрей Базылыкут и Роман Турянин.

24 сентября 1992 года состоялось первое выступление «Пиккардийской терции» во Львовском национальном университете им. И. Франко. Единственная замена в составе группы произошла в 1996 году: Андрея Базылыкута заменил Андрей Шавала, который ранее тринадцать лет пел в «Трембите».

В 1993 году Пиккардийская терция — дипломанты фестиваля Червона Рута в Донецке. В 1994 году записали дебютный альбом «Піккардійська Терція». Название группы происходит от музыкального термина Пикардийская терция к которому для отличия добавлена лишняя буква «к».

Состав

Нынешний состав 
 Богач, Богдан Михайлович : бас
 Капраль, Андрей Миронович : тенор
 Нудик, Ярослав Владимирович : тенор-универсал
 Турянин, Роман Фёдорович : высокий голос, тенор
 Шавала, Андрей Михайлович : баритон
 Якимец, Владимир Ярославович : художественный руководитель, тенор
 Менеджер : Климовский, Роман Богданович

Музыканты прошлых составов 
 Вощина, Иван Миронович (†) : ударные

Дискография

CD 
 1994 — «Піккардійська Терція».
 1997 — «Сад ангельских пісень».
 1999 — «Я придумаю світ».
 2002 — «Tercja Pikardijska».
 2002 — «Ельдорадо».
 2003 — «Українська колекція».
 2003 — «Антологія. Том 1».
 2004 — «З Неба до Землі».
 2005 — «Антологія. Том 2».
 2009 — «Етюди».

Кассеты 
 1995 — «AD LIBITUM» (выступление во Львовском органном зале)
 1996 — Тиха ніч (выступление во Львовском оперном театре)
 1999 — «Я придумаю світ»

См. также 
 Пикардийская терция

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт
 Интервью с участниками
 Диски на www.umka.com.ua
 Українські пісні
 Фотогалерея на ukrcenter.com

Музыкальные коллективы Украины
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году